Ранчо лос Енсинос има више значења:

 Ранчо лос Енсинос (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо лос Енсинос (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо лос Енсинос (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Енсинос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику